Saint-Nicolas puede referirse a:

 Saint-Nicolas, comuna de la región de Valonia, en la provincia de Lieja, Bélgica
 Saint-Nicolas, población y comuna francesa, en la región de Norte-Paso de Calais, departamento de Paso de Calais
 Saint-Nicolas, localidad italiana de la provincia de Valle de Aosta